Olga Lapina ist der Name folgender Personen

* Olga Lapina (Leichtathletin, 1990) (* 1990), kasachische Stabhochspringerin
 Olga Iwanowna Lapina (* 1959), sowjetisch-russische Architektin